Aleksej Pavlovič Fedčenko – naturalista ed esploratore russo
 Ghiacciaio Fedčenko – ghiacciaio del Pamir, nel Tajikistan
 3195 Fedchenko – asteroide della fascia principale